Козачук — українське прізвище.

Особи 
 Козачук Антон Анатолійович (1980—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Козачук Іван Федорович — голова Чернівецького міськвиконкому, Герой СРСР
 Козачук Максим Ігорович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Козачук Наталія Іванівна — журналіст, диктор Львівського радіо НР України
 Козачук Олег Дмитрович (* 1955) — заслужений працівник культури України. Член Національної Хореографічної Спілки України.
 Козачук Олег Іванович (1980) — український енергетик, керівник Хмельницькобленерго, заслужений енергетик України

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук